Мировая группа является самой высокой ступенью Кубка Дэвиса. Сборные, проигравшие в первом круге, попадают в плей-офф Мировой группы где играют стыковые матчи с командами, занявшими первые места в своих зонах, за право остаться в Мировой группе.

Сетка турнира

Первый круг

Аргентина — Нидерланды

Чехия — Франция

США — Швейцария

Хорватия — Чили

Швеция — Израиль

Румыния — Россия

Германия — Австрия

Испания — Сербия

Четвертьфинал

Чехия — Аргентина

Хорватия — США

Израиль — Россия

Испания — Германия

Полуфинал

Хорватия — Чехия

Испания — Израиль

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 

1